Мариян Кристан (, ; 16 июля 1937 года, Есенице — 12 ноября 2006 года, там же) — югославский хоккеист, защитник. Выступал за клуб «Акрони Есенице», девятикратный чемпион Югославии. В составе сборной Югославии — участник зимних Олимпийских игр 1964 года.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Югославии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Есенице»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года